Kilburn steht für:

 Kilburn (Derbyshire), Dorf in Derbyshire, England
 Kilburn (London), ein Stadtteil von London, der in den beiden Stadtbezirken London Borough of Brent und London Borough of Camden liegt
 Kilburn (London Underground), eine oberirdische Station der London Underground im Stadtbezirk London Borough of Camden
 Kilburn (North Yorkshire), Dorf in North Yorkshire, England

Kilburn ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin West Kilburn (1827–1909), US-amerikanischer Photograph und Stereoskopien-Händler
 Clarence E. Kilburn (1893–1975), US-amerikanischer Politiker
 Terry Kilburn (* 1926), britischer Filmschauspieler
 Tom Kilburn (1921–2001), britischer Computeringenieur
 Weldon Kilburn (1906–1986), kanadischer Pianist, Organist und Musikpädagoge
 William Kilburn (1745–1818) irischer Maler und Kalikodrucker